Archosargus — рід окунеподібних риб родини Спарових.

Види 
 Archosargus pourtalesii (Steindachner, 1881)
 Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)
 Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)

Примітки 

Спарові
Роди риб